Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Jürgen Melzer ha battuto in finale Michael Kohlmann e Alexander Waske 6–3, 6–4

Teste di serie
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (campioni)
  Martín García /  Sebastián Prieto (quarti)
  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (primo turno)
  Stephen Huss /  Tripp Phillips (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 2006
ATP Tour 2006